{{Ficha de taxón
| name = Gargoyleosaurus parkpinorum| fossil_range =  Jurásico superior
| image = Gargoy.jpg
| image_caption = 
| image_width = 280px
| regnum = Animalia
| phylum = Chordata
| classis = Sauropsida
| superordo = Dinosauria
| ordo = Ornithischia
| subordo = Thyreophora
| superfamilia = Nodosauridae
| infraordo = Ankylosauria
| subfamilia = Polacanthinae
| genus = Gargoyleosaurus| genus_authority = Carpenter et al. 1998
| species = G. parkpinorum| species_authority = Carpenter et al. 1998
}}Gargoyleosaurus parkpinorum es la única especie conocida del género extinto Gargoyleosaurus   (“lagarto gárgola”) de dinosaurio  tireóforo nodosaurido, que vivió a finales período Jurásico, hace aproximadamente 152 y 145 millones de años, en el Kimmeridgiense y Titoniense, en lo que es hoy Norteamérica.
 Descripción 
Gargoyleosaurus  es un dinosaurio acorazado que tenía un largo total entre 3 y 4 metros y un peso de alrededor de una tonelada. El gargolasaurio se diferencia del resto del anquilosáuridos en la presencia de siete dientes premaxilares y muestra una mezcla de los caracteres vistos en las familias más modernas del Cretácico. La disposición de las placas sugiere que no estuviera tan bien protegido a la altura de los hombros y cadera como los miembros más modernos del clado. La armadura corporal se compone de conos ovales de paredes delgadas, con por lo menos dos espinas dorsales alargadas proyectando de cada hombro. 
El cráneo de 29 centímetros de largo es amplio y triangular, con los escudos que toman la forma de cuernos en la parte posterior; las aperturas en la región temporal superior y delante del ojo están cerradas y una armadura fundida cubre el cráneo y la mandíbula inferior. Sin embargo, gargolasaurio muestra un lazo cercano de nodosáuridos en un número de características no encontradas en anquilosáuridos avanzados como que el paso de aire por la cavidad nasal es recto, no enrollado y los premaxilares forman un pico largo y estrecho en la extremidad del cráneo, no una amplia boca plana y además del cerebro que se dobla sostenidamente hacia abajo. Los siete dientes premaxilares son cónicos y se asemejan en algo a los de los estegosáuridos tempranos mientras que los dientes de las mejillas tienen forma de hoja simples son similares a los de ornitisquios primitivos y faltan las coronas bulbosas típicas de los últimos anquilosáuridos. 

Mucho del cráneo y del esqueleto se ha recuperado y el taxón muestra una ornamentación craneal, incluyendo pronunciados rebordes piramidales en el cuadradojugal y escamoso. El taxón se caracteriza más a fondo por un rostro estrecho visto desde dorsal, la presencia de siete dientes cónicos en cada uno de los premaxilares, un tabique nasal óseo incompleto, una cavidad nasal dispuesta longitudinalmente, la ausencia de un  paladar óseo secundario, y en lo que concierne a osteodermos, dos conjuntos de placas cervicales osificadas y un número de espinas dorsales cónicas alargadas. 
 Descubrimiento e investigación 
En 1996, Jeff Parker y Tyler Pinegar, empleados de los laboratorios comerciales paleontológicos occidentales, encontraron el esqueleto de un anquilosauriano en el sitio de Bone Cabin Quarry West en el condado de Albany, Wyoming en la  Formación Morrison que expone sedimentos del Jurásico superior. Pronto se dieron cuenta de que habían hecho un caso de excepcional importancia y el director ejecutivo de la compañía C. Miles llamó a un equipo del Museo de Historia Natural de Denver, dirigido por un paleontólogo. K. Carpenter. Miles decidió invertir dinero en una excavación rápida, que luego tuvo que dar como resultado una descripción rápida que debería proporcionar la publicidad necesaria. Debido a que los especímenes en manos privadas generalmente no se describen científicamente, el esqueleto fue donado al museo. 

En 1998, Kenneth Carpenter , Clifford Miles y Karen Cloward nombraron y describieron el tipo de Gargoyleosaurus parkpini. La descripción solo cubría el cráneo y solo tenía dos páginas, pero se realizó en la reconocida revista Nature. El nombre del género se deriva del inglés gargoyle, gárgola, una referencia a la apariencia grotesca. El nombre de la especie honra a los descubridores y es una contracción de las primeras sílabas de sus apellidos. Sin embargo, se cometió el error de usar el genitivo latino singular i en lugar del genitivo plural  orum según lo establecido en el artículo 31.1.2. del ICZN.  En 2001, William Blows utilizó el nombre como G. parkpinorum . En ese momento, sin embargo, esto ya no estaba permitido, desde el año 2000, y la forma original de escribir debía mantenerse en caso de tal error. Sin embargo, casi todos habrían empezado a usar el nombre de la especie Gargoyleosaurus parkpinorum desde entonces. Esto llevó a que se le diera un "uso predominante" y de conformidad con el artículo 33.2.3.1. se hizo el correcto.

El holotipo, DMNH 27726''', se encuentra en el Bone Cabin Quarry West , una deposición de la formación superior de Morrison , que data del Kimmeridgiense. Consiste en un esqueleto con cráneo y mandíbulas inferiores. En el descubrimiento una excavadora rompió la parte trasera del cráneo. Además, la mitad izquierda del tronco se perdió debido a la erosión. Solo las proalas, las tres primeras vértebras cervicales y las seis vértebras de la cola se habían conservado de la columna vertebral; De la pelvis solo un hueso púbico. Además del esqueleto real, también se han encontrado muchas partes de la armadura. El esqueleto no estaba realmente conectado, pero se había dispersado ligeramente en un área de cinco por tres metros.  Gargoyleosaurus está presente en la zona estratigráfica 2 de la Formación Morrison.

 Clasificación 
Vickaryous et al. ponen a Gargoyleosaurus  parkpinorum  dentro de la familia Ankylosauridae dentro de Ankylosauria  y están en el acuerdo con las anteriores filogenia que muestran la hipótesis, que colocan al género como taxón hermano al resto de los anquilosáuridos. Estos estudios sin embargo, solamente han utilizado el cráneo, mientras que muchas de las características distintivas de la subfamilia Polacanthinae se presentan en el esqueleto postcranial. En 2005, sin embargo, Carpenter colocó la especie en el Polacanthidae, visto por él como un grupo básico de Ankylosauria.Galton, P. M. 2006. Teeth of ornithischian dinosaurs (mostly Ornithopoda) from the Morrison Formation (Upper Jurassic) of the Western United States. In: K. Carpenter (ed.), Horns and Beaks: Ceratopsian and Ornithopod Dinosaurs. Indiana University Press, Bloomington, 17-47. Otros análisis indican una posición en Nodosauridae.
Filogenia
Un análisis de Richard Campbell Thompson de 2011 muestra una posición bastante básica de Gargoyleosaurus en Nodosauridae, como familiar de Polacanthus''.

Referencias

Literatura

Véase también 
 Anexo: Géneros válidos de dinosaurios

Enlaces externos 

 Gargolasaurio dentro de Polacanthidae en The Thescelsossaurus (en inglés)
 Significado y pronunciación del nombre (en inglés)
 Gargolasaurio en ZoomDinosaurs.com (en inglés)
 Gargolasaurio en NHM (en inglés)

Ankylosauria
Dinosaurios del Jurásico Superior
Dinosaurios de América del Norte
Fauna de Morrison